|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2015 vond plaats van 2 tot en met 9 mei 2015 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de vijftiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2015. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maria Sjarapova was als derde geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door haar landgenote Svetlana Koeznetsova.

Ook de als eerste geplaatste Serena Williams sneuvelde in de halve finale. Zij moest haar meerdere erkennen in de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Kvitová won voor de tweede keer het toernooi van Madrid. Het was haar zestiende WTA-titel, de tweede van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci hadden hun partnerschap beëindigd, en hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis en Sania Mirza bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová.

Het ongeplaatste duo Casey Dellacqua en Jaroslava Sjvedova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Spaanse koppel Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Dellacqua had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Sjvedova elf.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Barbora Strýcová uit Tsjechië. Zij verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 

  Toernooischema WTA

Madrid 2015
Madrid